Taugl ist ein geographischer Name im österreichischen Bundesland Salzburg:

Ortschaft:
 Taugl (Gemeinde Sankt Koloman), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Koloman, Bezirk Hallein

Gewässer:
 Taugl (Hintersee), auch Tauglbach, südöstlicher Hauptzufluss des Hintersees (über den Almbach zur Salzach) kurz nach der Gemeindegrenze von Hintersee zu Faistenau, beide Bezirk Salzburg-Umgebung
 Taugl (Salzach), auch Tauglbach, rechter Zufluss der Salzach bei Seeleiten, Gemeinde Kuchl, Bezirk Hallein, Salzburg

Siehe auch:
 Tangl